Quästion steht für:
 Quaestio (Rechtsgeschichte), das Strafverfahren im klassischen römischen Recht
 Quaestio (Lehrpraxis), eine Methode der wissenschaftlichen Arbeit während der Scholastik
 Quaestio (Streitfrage), in der Scholastik die in einer mündlichen Diskussion entwickelte und gelöste wissenschaftliche Streitfrage